Coryell peut faire référence à :

Patronyme 
 John R. Coryell (1851-1924), journaliste et écrivain américain ;
 Larry Coryell (1943-2017), guitariste américain.
 Julian Coryell (1973-), guitariste américain.

Toponyme 
 Comté de Coryell, comté situé dans le centre de l'État du Texas aux États-Unis.

Homonymie de patronyme